After the Winter steht für:

 After the Winter, Alternativtitel des Kurzfilms Después del Invierno von Antonio Ufarte aus dem Jahr 2012
 After the Winter (2021), Filmdrama von Ivan Bakrač aus dem Jahr 2021